Shūko Aoyama e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo ma la Voráčová non ha partecipato a questa edizione del torneo. 
La Aoyama ha fatto coppia con Makoto Ninomiya ma sono state sconfitte al secondo turno da Chuang Chia-jung e Liang Chen.

Chan Hao-ching e Chan Yung-jan hanno sconfitto in finale Misaki Doi e Kurumi Nara con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (campionesse)
  Chuang Chia-jung /  Liang Chen (semifinale)

  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (quarti di finale)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarti di finale)

Wildcard 

  Misaki Doi /  Kurumi Nara (finale)

  Eri Hozumi /  Miyu Katō (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Japan Women's Open Tennis 2015